Дми́трий Влади́мирович Ковале́нко (2 августа 1982, Саров, СССР) — российский футболист, защитник.

Карьера 
Воспитанник клуба «Ротор». Выступал за многие российские команды второго и первого дивизионов, а также выступал в высшей лиге Белоруссии за жодинское «Торпедо».

Достижения

Индивидуальные 
 Самый результативный защитник второго дивизиона: 2008 (12 голов).

Командные 
 Победитель второго дивизиона (зона «Запад»): 2011/12 (выход в ФНЛ).
 Серебряный призёр второго дивизиона (зона «Запад»): 2010.
 Бронзовый призёр второго дивизиона (зона «Юг»): 2009 (выход в Первый дивизион).

Статистика 

Примечание: знаком * отмечены ячейки, данные в которых возможно больше указанных.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте footstat.ru 
 Профиль на сайте footbook.ru  требуется регистрация
 

Футболисты России
Игроки ФК «Ротор-2»
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «Елец»
Игроки ФК «Торпедо-БелАЗ»
Игроки ФК «Олимпия» Волгоград
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Волгоград»
Игроки ФК «Торпедо-ЗИЛ»
Игроки ФК «Петротрест»
Игроки ФК «Локомотив» Лиски
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Карелия»
Игроки ФК «Биолог-Новокубанск»